Martha (ópera) — de Friedrich von Flotow
Martha (Oklahoma) — cidade dos Estados Unidos
Martha (1923) — filme de Walt Disney
Martha (pombo-passageiro) — último espécime conhecido de pombo-passageiro
205 Martha — asteroide

Ver também 
Martha My Dear — canção dos Beatles
Martha and the Vandellas — girl group formado pela Motown nos anos 1960